Grand Theft Auto: London 1969 (скор. GTA: London 1969) — перший додаток для відеогри Grand Theft Auto, його ігровий процес точно копіює GTA.

Як зрозуміло з назви, дія гри відбувається в Лондоні 1969 року. Гравцеві знову належить виконувати різні місії в ролі злочинця, піднімаючись кар'єрними сходами організованої злочинності. Тимчасовий сетинг дозволив розробникам додати в гру безліч відсилань до культури 60-х років, включаючи зовнішність персонажа, що нагадує Джеймса Бонда і використання характерного жаргону. У діалогах GTA: London 1969 можна зустріти такі запам'яталися фрази, як «Oy, stop right there!», «You're nicked!» І «You're brown bread!». І зрозуміло, в грі дотримується лівосторонній рух, прийнятий у Великій Британії.

Також для GTA було випущено друге доповнення: GTA: London 1961, в яке увійшли набір нових місій, нового транспорту, діалогів, а також нова карта, і яке можна безкоштовно скачати на вебсайті GTA: London 1969 . Для роботи цього доповнення потрібно GTA: London 1969, для роботи якого, у свою чергу, потрібно оригінальна Grand Theft Auto.

Посилання 

Grand Theft Auto